Europese weg 39, een Europese weg
 E39 (Ecuador), een secundaire weg in Ecuador
 BMW E39, een model uit de BMW 5-serie
 Praga E-39, een Tsjechoslowaaks vliegtuig uit 1931